Rivière des Français désigne à la fois un cours d'eau et une municipalité situés dans la province de l'Ontario au Canada.

 Rivière des Français (municipalité) : municipalité regroupant plusieurs villages et hameaux dans le district de Sudbury et située sur la rivière éponyme.
 Rivière des Français (cours d'eau) : cours d'eau reliant le lac Nipissing à la Baie Géorgienne.
 Parc provincial de la Rivière-des-Français: Parc provincial de l'Ontario protégeant la même rivière.

Le toponyme "Rivière des Français", fut donnée par les Amérindiens, en raison de la venue d'explorateurs français tels que Étienne Brûlé, Samuel de Champlain et Pierre-Esprit Radisson, suivis par les missionnaires, trappeurs et coureurs des bois canadiens-français.